Па́рковый мост — название мостов.

 В Киеве
 Парковый мост
 Парковый мост — другое название Пешеходного моста.
 В Санкт-Петербурге:
 2-й Парковый мост
 3-й Парковый мост